Nougayork peut désigner :
 Nougayork, un album de Claude Nougaro sorti en 1987 ;
 Nougayork, une chanson de Claude Nougaro issue de cet album.